Salina (geslacht), een geslacht van springstaarten

Plaatsen

Salina (eiland), een van de Eolische Eilanden in Italië
Salina (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
Salina (Oklahoma), een plaats in de Amerikaanse staat Oklahoma
Salina (Utah), een plaats in de Amerikaanse staat Utah
Saliña, een woonwijk in Curaçao